Андрей Николаевич Кумов (род. 16 июля 1964 года) — российский военнослужащий, офицер Управления «А» («Альфа») ЦСН ФСБ России, полковник, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане. Герой Российской Федерации.

Биография 
Андрей Кумов родился 16 июля 1964 года.

3 сентября 2004 года полковник Кумов участвовал в операции по освобождению заложников в Беслане в составе спецподразделения «Альфа». В ходе операции подразделения Центра специального назначения ФСБ РФ понесли большие и невиданные ранее потери в связи с необходимостью прикрывать эвакуацию заложников из здания школы. Андрей Николаевич, спасая детей, также получил тяжёлое ранение. 

Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2005 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, полковнику Андрею Николаевичу Кумову было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Награды и звания 
 Герой Российской Федерации (5 мая 2005 года);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами;
 Орден Мужества;
 Орден «За военные заслуги»; 
 Орден Красной Звезды;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами;
 Две медали «За отвагу»;
 Медаль Суворова;
 Орден Дмитрия Донского 3 степени (РПЦ).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Сотрудники группы «Альфа»
Террористический акт в Беслане